Lasse Kukkonen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec son club formateur le Kärpät Oulu en I divisioona. La saison suivante, l'équipe joue en SM-liiga. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en , en .

Il part alors en Amérique du Nord et joue ses premiers matchs dans la LNH. De retour à Oulu, il remporte le titre national 2005 avec le Kärpät. 
Après deux saisons dans son pays natal, il revient aux Blackhawks. Le , il est échangé avec un choix de troisième ronde en 2007 aux Flyers de Philadelphie en retour de Kyle Calder.

Le , il signe avec le club russe de l'Avangard Omsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Finlande. Il a remporté l'argent aux Jeux olympiques de 2006.

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
2003 : remporte le trophée Matti-Keinonen.
2003 : élu dans l'équipe étoile.
2006 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.
2006 : remporte le trophée Matti-Keinonen.
2014 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.
Ligue continentale de hockey
2010 : participe avec l'équipe Jágr au deuxième Match des étoiles.
Coupe Karjala
2009 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 47|| 1|| 5|| 6|| 46|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 2|| 6|| 8|| 42|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 6|| 12|| 18|| 67|| 15|| 1|| 4|| 5|| 16
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 59|| 3|| 11|| 14|| 58|| 8|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 5|| 13|| 18|| 68|| 12|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 11|| 16|| 27|| 38|| 11|| 5|| 7|| 12|| 8
|-
| rowspan="2"|2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 54|| 5|| 9|| 14|| 30||-|| -|| -|| -|| -
|-
|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 20|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 53|| 1|| 4|| 5|| 38|| 14|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 22|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Phantoms de Philadelphie|| LAH|| 26|| 0|| 11|| 11|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2009-2010 ||Avangard Omsk || KHL || 53|| 6|| 6|| 12|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 37|| 4|| 8|| 12|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 51|| 4|| 4|| 8|| 22|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien || 54|| 2|| 4|| 6|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu|| Liiga|| 55|| 12|| 16|| 28|| 52|| 16|| 2|| 8|| 10|| 16
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 59||11 ||10 || 21||26 || 12|| 2||3 ||5 ||2
|-
| 2015-2016|| Kärpät Oulu|| Liiga || 58|| 6|| 19|| 25|| 54|| 14|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2016-2017|| Kärpät Oulu|| Liiga || 48|| 7|| 15|| 22|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018|| Kärpät Oulu || Liiga || 54|| 3|| 10|| 13|| 30|| 18|| 4|| 2|| 6|| 10
|-
| 2018-2019|| Kärpät Oulu || Liiga || 58|| 6|| 10|| 16|| 47|| 17|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2019-2020|| Kärpät Oulu || Liiga || 50|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

| 159|| 6|| 16|| 22|| 90|| 14|| 0|| 2|| 2|| 6

Au niveau international 

| 1999 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7||1||0||1|| 0||0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior ||7|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde ||7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2006 || align="left"| Jeux olympiques ||2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde ||9|| 2|| 0|| 2|| 8|| +4|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| +6||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0||4|| +1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 4||  +1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 0||  +1||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 12|| -1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur du Rögle BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila